Четверта сіяна Марія Санчес Лоренсо виграла виграла свій єдиний титул WTA, у фіналі перемігши Денісу Хладкову з рахунком 6–7(7–9), 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Третій Кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Андрея Ванк
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Євгенія Куликовська
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=3
| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Джулія Казоні
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=1
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Антонелла Серра-Дзанетті
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Дафне ван де Занде
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-seed4= 
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3=4
| RD3-seed1= 
| RD3-team1=

Посилання 
 Sanex Trophy 1999 Draw 

WTA Knokke-Heist
Тур WTA 1999